Dycke ist der Familienname von

 Moritz von Dycke (1737–1822), schwedischer General der Kavallerie, Gutsbesitzer auf Rügen
 Otto von Dycke (1791–1858), preußischer Beamter und Politiker,  Gutsbesitzer auf Rügen

Siehe auch:
 Dicke
 Dyke (Begriffsklärung)
 Dijke
 Diecke